Fabien Di Filippo, homme politique français ;
Paul Di Filippo, écrivain américain ; 
Sabine Di Filippo, joueuse française de water-polo.

Voir aussi